Francisco Marques — padre católico português
 Francisco Marques de Sousa Viterbo — poeta, arqueólogo, historiador e jornalista português
 Francisco Marques de Góis Calmon — historiador, banqueiro, advogado e político brasileiro
 João Francisco Marques — padre católico português
 Estádio Municipal Francisco Marques Figueira — na cidade de Suzano, São Paulo, Brasil

Desambiguações de antropônimos